Антродія (Antrodia) — рід грибів родини фомітопсисові (Fomitopsidaceae). Назва вперше опублікована 1879 року.

Опис 
Плодові тіла однорічні, рідше багаторічні, зазвичай розпростерті, іноді шапинкові, забарвлені в білий, жовтий або коричневий колір.

Види 
База даних Species Fungorum станом на 16.10.2019 налічує 47 видів роду Antrodia:

Примітки

Джерела 
 Karsten, P.A. 1879. Symbolae ad mycologiam Fennicam. VI. Meddelanden af Societas pro Fauna et Flora Fennica. 5:15-46 — P.40

Роди грибів
Фомітопсисові
Деревні гриби